Даниела Тодорова може да се отнася за:

 Даниела Тодорова – българска лекоатлетка (р. 1980)
 Даниела Тодорова – българска художничка (р.1963)